Вишеу-де-Сус (, , ) — город в Румынии, в жудеце Марамуреш.

Население 
На 2007 год население города составляет 16698 человек.
Город находится в холмистой местности, и большинство людей живут в долинах:
 Ţipţerai and Valea Poieniţei
 Valea Vinului (1000 жителей)
 Valea Vaserului (800 жителей)
 Valea Peştilor (500 жителей)
 Valea Scradei (700 жителей)
 Vişeu de Mijloc (1900 жителей)
 Valea Botoaia, Arşiţa (500 жителей)
 Rădeasa (900 жителей)

Галерея

Города-побратимы 
  Цуг (Швейцария)
  Фюрстенфельд (Австрия)
  Верховина (Украина)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации города

Города Румынии
Марамуреш (жудец)